Джулиано () — итальянская фамилия и мужское имя (аналог имени Джулиан/Юлиан от ). Известные носители фамилии:

 Джулиано, Джеффри (род. 1958) — американский писатель и киноактёр.
 Джулиано, Маурицио (род. 1975) — итальянский путешественник, писатель и журналист.
 Джулиано, Нил (род. 1957) — американский политик.
 Джулиано, Сальваторе (1922—1950) — народный герой Италии.

См. также 
 Жулиано